Ukraina – państwo w Europie Wschodniej, które uzyskało suwerenność w 1991 r. w wyniku rozpadu ZSRR
 Ukraina – kraina historyczna na terytorium Ukrainy w dorzeczu Dniepru
 Ukraina (nazwa)
 Ukraina Prawobrzeżna
 Ukraina Lewobrzeżna 
 Ukraina – marka rowerów produkowanych w ZSRR i importowanych do PRL
 Ukraina – stadion we Lwowie
 Ukraina Równe – ukraiński klub żużlowy
 (1709) Ukraina – planetoida
 Ukraina – typ niszczycieli (kontrtorpedowców) Marynarki Wojennej Imperium Rosyjskiego
 „Ukraina” – niszczyciel typu Ukraina
 Ukraina– ukraińskie przedsiębiorstwo lotnicze z siedzibą w Kijowie
 Ukraina – ukraiński prywatny kanał telewizyjny

Integralne części wsi w Polsce 
 Ukraina – część wsi Wola Rokszycka w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Ukraina – część wsi Leonardów w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Ukraina – część wsi Sitnica w woj. małopolskim, w pow. gorlicki, w gminie Biecz
 Ukraina – część wsi Lusławice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Ukraina – część wsi Książnice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Ukraina – część wsi Brzezie w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Kłaj
 Ukraina – część wsi Stare Podole w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga
 Ukraina – część wsi Kielanówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Boguchwała
 Ukraina – część wsi Brynica w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów
 Ukraina – część wsi Sierosławice w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Ukraina – część wsi Leszczków w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik
 Ukraina – część wsi Nikisiałka Mała w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Ukraina – dawna część wsi Strugi Krzywickie w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Siennica

Zobacz też 
 Nasza Ukraina
 Ukraińska Republika Ludowa – jedno z dwóch państw ukraińskich (obok ZURL) powstałych w wyniku I wojny światowej i rozpadu Rosji
 Zachodnioukraińska Republika Ludowa – jedno z dwóch państw ukraińskich (obok URL) powstałych w wyniku I wojny światowej i rozpadu Austro-Węgier
 Państwo Ukraińskie – państwo ukraińskie pod protektoratem niemieckim w 1918 r.
 Karpato-Ukraina – efemeryczne państwo na obszarze Zakarpacia, powstałe w marcu 1939 r.
 Ukraina Karpacka – autonomiczny kraj Republiki Czesko-Słowackiej w latach 1938–1939